Pennsylvanias guvernör () är det högsta ämbetet med verkställande makt i den amerikanska delstaten Pennsylvanias delstatsstyre (), enligt delstatens gällande konstitution från 1968, den femte i ordningen. 

Guvernören är folkvald och mandatperioden är 4 år, enbart ett omval är tillåtet. Valbar är den som fyllt 30 år, amerikansk medborgare samt bosatt i delstaten 7 år innan valdagen.

Lagförslag från Pennsylvanias lagstiftande församling kan guvernören lägga in veto mot, men med 2/3-dels majoritet kan guvernörens veto upphävas. Guvernören kan bevilja nåd för personer dömda i delstatens domstolar samt är högste befälhavare för Pennsylvanias nationalgarde när det är i delstatlig tjänstgöring.

Josh Shapiro från Demokratiska partiet är Pennsylvanias guvernör sedan 17 januari 2023.

Pennsylvanias presidenter 1777–1790
Titeln president var i bruk från 1777 till 1790. Pennsylvania var den andra delstaten som ratificerade USA:s konstitution år 1787. De sju första högsta ämbetsinnehavarna var Pennsylvanias presidenter, även om Pennsylvania blev delstat i egentlig mening redan under den sjätte presidentens ämbetsperiod. Den sjunde presidenten Thomas Mifflin tillträdde år 1790 det nya guvernörsämbetet. Som guvernör räknas han på nytt; Pennsylvania räknar presidenter och guvernörer skilt.

Pennsylvanias guvernörer 1790–

Se även
Maktdelningsprincipen
Provinsen Pennsylvania

Referenser

Noter

Externa länkar
 www.governor.pa.gov

 
Pennsylvania